El término De profundis puede referirse, en esta enciclopedia:

 a De profundis, el salmo 130, sobre cuyo texto se han escrito numerosos motetes y otras composiciones musicales;
 a De profundis, una epístola escrita por Oscar Wilde;
 a De Profundis Clamavi Ad Te Domine, un álbum del grupo Dark Funeral;
 a De profundis, una película de animación española;
 a De profundis, un juego de rol creado por Michal Oracz en el 2001;
 a una sala de profundis, uno de los espacios conventuales, antesala al comedor, espacio de oración antes de cada tiempo de alimentos;
 a De profundis, un poema escrito por Dámaso Alonso.